Моктезума има више значења:

 Моктезума (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Моктезума (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Моктезума (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Моктезума (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Моктезума (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Моктезума (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Моктезума, Колонија Моктезума (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Моктезума (Сан Педро Сочијапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Моктезума, Стума (Санта Круз Такава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Моктезума (Санта Лусија Монтеверде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Моктезума, Гвајабал (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Моктезума (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Моктезума (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Моктезума (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Моктезума (Моктезума, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Моктезума (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Општина Моктезума (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Моктезума (Моктезума, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Моктезума (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Моктезума, Франсиско И. Мадеро 3. Сексион (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Моктезума (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Моктезума, Колонија Моктезума (Исхуатлан дел Кафе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Моктезума (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Моктезума (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Моктезума (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Моктезума (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику